informatica
 KISS-principe, acroniem met als doel het vereenvoudigen van (o.a.) software
media
 Kiss (film), film van Andy Warhol
 Kiss (actrice) (1970), Amerikaans pornoactrice
muziek
 Kiss (album van Carly Rae Jepsen), muziekalbum van Carly Rae Jepsen
 Kiss (band), hardrockband
 Kiss (album), muziekalbum van deze band
 Kiss (nummer), nummer van Prince
transport
 Stadler KISS, dubbeldeks treinstel gebouwd door Stadler Rail
wetenschap
 KISS-syndroom, een omstreden medisch syndroom

Zie ook